Рола́н Анто́нович Бы́ков (по паспорту — Рола́нд Анатольевич Бы́ков; 12 октября 1929, Киев, Украинская ССР, СССР — 6 октября 1998, Москва, Россия) — советский и российский актёр, режиссёр, сценарист, педагог; народный артист СССР (1990), лауреат Государственной премии СССР (1986) и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1987).

Биография

Ранние годы 
Ролан Антонович Быков родился 12 октября 1929 года в Киеве, в еврейской семье. При этом в паспорте и во всех документах он был записан как Роланд Анатольевич Быков (хотя реально должен был быть Роланом Семёновичем Гордановским), а дата рождения — 12 ноября 1929 года. Сам артист объяснял это ошибкой в паспортном столе и в разных интервью указывал разные причины: неверный перевод украинского свидетельства о рождении, пьяный милиционер, собственная тётка, которая взялась оформить документы и всё напутала. Также во многих справочниках указано, что Быков родился в Москве, однако и сам артист, и его брат говорили, что в Москву семья переехала из Киева в 1934 году. Родители назвали его в честь Ромена Роллана, перепутав имя и фамилию писателя.

В 1937—1941 годах учился в московской средней школе № 579. С 1939 года занимался в театральной студии «Родник» Городского дома пионеров под руководством Ольги Лариной, вместе с Александром Миттой, Игорем Квашой, Владимиром Андреевым, Борисом Рыцаревым и Николаем Прокоповичем. С началом Великой Отечественной войны его, мать и брата эвакуировали в Йошкар-Олу; отец ушёл добровольцем на фронт. В 1941—1943 годах учился в йошкар-олинской средней школе № 6, затем семья вернулась в Москву, и до 1947 года Быков учился в средней школе № 525.

Театр и кино 
В 1947 году поступил в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, актёрский курс Веры Львовой и Леонида Шихматова. Параллельно в 1949—1950 годах руководил драматическим коллективом Московского завода «Сангигиена». Защитился в 1951 году.

В 1951—1959 годах служил актёром и режиссёром Московского театра юного зрителя. Одновременно был актёром Московского драматического театра (1951—1952), руководил театральной студией Бауманского Дома культуры (1951—1953), работал внештатным корреспондентом детской редакции Центрального телевидения и редактором сатиры и юмора Радиокомитета Москвы (1953—1959). С 1957 по 1959 год он также выступил как организатор и главный режиссёр Студенческого театра МГУ, где, в частности, начинали Ия Саввина и Алла Демидова.

В 1959—1960 годах являлся главным режиссёром Ленинградского театра им. Ленинского комсомола, однако вскоре решил полностью посвятить себя кино. К тому времени он уже успел заявить о себе ролью Акакия Акакиевича в дебютной постановке Алексея Баталова «Шинель» (1959).

На протяжении последующих тридцати лет Быков работал на киностудии «Мосфильм». 
Сыграл более ста ролей. Обладая широким актёрским диапазоном, особенно прославился как яркий характерный комедийный актёр. Снялся во многих фильмах, со временем ставших культовыми («Я шагаю по Москве» Г. Данелии, «Большая перемена» и «По семейным обстоятельствам» А. Коренева, «Приключения Буратино» и «Про Красную Шапочку» Л. Нечаева). В то же время Быков исполнял и драматические роли, раскрывающие иную грань его таланта. К таковым относятся скоморох («Андрей Рублёв» А. Тарковского), Ефим Магазаник («Комиссар» А. Аскольдова), актёр Савушкин («Мёртвый сезон» С. Кулиша), красноармеец Карякин («Служили два товарища» Е. Карелова), командир Локотков («Проверка на дорогах» А. Германа), профессор Ларсен («Письма мёртвого человека» К. Лопушанского), Хрущёв («Серые волки» И. Гостева).

В качестве режиссёра поставил порядка десяти фильмов для детей и юношества, часто экспериментируя с жанрами и техническими приёмами, за что нередко подвергался критике. Большой резонанс вызвала картина «Чучело» (1983), выход которой Быков долго «пробивал». Тем не менее, во время перестройки она была удостоена Государственной премии СССР.

В 1986—1990 годах был секретарём обновлённого Союза кинематографистов СССР. Являлся академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника» и членом административного совета Генеральной ассамблеи по проблемам детского и юношеского кино при ЮНЕСКО.

Помимо кино занимался преподавательской деятельностью на Высших курсах сценаристов и режиссёров: руководил производственной практикой, читал лекции по кинорежиссуре,, в 1987—1989 гг. был руководителем мастерской режиссёров игрового кино.

Поздние годы 

С 1986 по 1989 года был художественным руководителем творческого объединения (Мастерской) детских и юношеских фильмов «Юность» при киностудии «Мосфильм», с 1989 по 1992 год — директором Всесоюзного Центра кино и телевидения для детей и юношества, а в 1992—1998 годах — создателем и президентом Международного Фонда развития кино и телевидения для детей и юношества («Фонд Ролана Быкова»). В 1994 году в интервью Владиславу Листьеву пожаловался, что его фонд выпустил 64 фильма, которые собрали множество международных наград, однако всем им было отказано в российском прокате из-за нерентабельности.

В том же интервью он крайне негативно высказался о современном кино, посетовав на то, что всё оно строится вокруг «золотого тельца». Позже в интервью Леониду Филатову он продолжил рассуждения о плачевном состоянии искусства и культуры, о крушении духовности во всём мире. Похожие мысли можно найти и в его дневниках, которые он вёл с 1945 по 1996 год. Они были изданы его вдовой Еленой Санаевой посмертно.

В 1989 году включился в политическую жизнь, став народным депутатом СССР (Съезд распущен в 1991 году). В 1990-е годы возглавлял Внепартийное общественно-политическое Движение 95 — Союз общественных организаций работников культуры, науки, образования и экологии. На выборах в Государственную думу 1995 года вместе с Ириной Хакамадой и Владимиром Джанибековым возглавил избирательный блок «Общее дело», но не преодолел пятипроцентный барьер. В 1996 году был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу.

Кроме того, некоторое время был президентом банка «Хэлп».

В последние годы пытался снять картину «Портрет неизвестного солдата» о Великой Отечественной войне, уже тяжело страдая раком лёгких. Перенёс две операции. Завещал своей жене закончить фильм. В 1997 году он выступил инициатором создания первого в России детского телеканала под названием «Детский проект», но дефолт и последующая его смерть отложили начало его вещания до 2000 года. Выступал также за создание телеканала «Культура».

Скончался в Москве на 69-м году жизни 6 октября 1998 года. Церемония прощания состоялась 9 октября 1998 года в Центральном доме кинематографистов. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

Семья 
Отец — Семён Геронимович Гордановский (по паспорту Антон Михайлович Быков), сын поляка Геронима Константиновича Гордановского и чешки. Прошёл четыре войны. В Первую мировую бежал из австрийского плена, до 1919 года служил у Махно, Гражданскую закончил в 1-й Конной армии. В 1924—1926 годах служил разведчиком в ЧК и забрасывался в Германию под разными документами. Последние были на имя Антона Михайловича Быкова, его он взял в качестве официального. Был директором склада, директором спиртоводочного завода, администратором кинотеатра, замначальника химлеса, директором каракулеводческого совхоза. В 1934 году был переведён из Киевской Промакадемии в Москву для работы в Академии внешней торговли. Во время Великой Отечественной войны вновь вызвался добровольцем на фронт. Позднее ушёл в другую семью.

Мать — Ольга Матвеевна Быкова (настоящее имя Элла Матусовна Ситняковская, 1904—1996), еврейка, дочь нэпмана Матуса Шмулевича Ситняковского (1880—1938) и несостоявшаяся актриса. После ухода мужа воспитывала детей одна.

Брат — Героним Антонович Быков (1926—2006), доктор медицинских наук, профессор, возглавлял лабораторию радиоактивной диагностики в Институте хирургии им. А. В. Вишневского.

Первая жена (в течение 15 лет) — Лидия Князева (1925—1987), актриса; народная артистка СССР (1970), лауреат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской (1975). В браке усыновили ребёнка Олега Роландовича Быкова (1958—2002).

Вторая жена — Елена Санаева (род. 1942), актриса, общественный деятель, заслуженная артистка РСФСР (1990).

Приёмный сын — Павел Санаев (род. 1969), писатель, актёр, режиссёр, сценарист.

Тесть — Всеволод Санаев (1912—1996), актёр театра и кино, педагог; народный артист СССР (1969), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1967).

 Дядя (муж родной сестры матери — Густы Матусовны, 1902—1969) — Овсей Корогодский (1902—1980), доктор исторических наук, профессор артакадемии, полковник.

Творчество

Роли в театре

Московский ТЮЗ 
 «Место в жизни» М. Ф. Шатрова (режиссёр Е. Евдокимов) — Игорь
 «Павлик Морозов» по В. Г. Губареву — Яшка
 «Чудесный мальчик» Е. С. Рысса — Вова Ермаков
 «Новый костюм» М. Г. Львовского
 1955 — «Чистые руки» М. Ф. Шатрова — Лёня Горбатов
 1955 — «Её будущее» Л.Б. Гераскиной, Режиссеры: П.В. Цетнерович, Е.С. Евдокимов  — Тэд, стиляга
 1956 — «О чём рассказали волшебники» В. Н. Коростылёва (по стихам К. И. Чуковского) — Бармалей

Роли в кино 

  — Школа мужества — парень-реалист
  — Педагогическая поэма — Степан Перец, воспитанник
  — Пути и судьбы — Венник, врач-хирург
  — Это начиналось так… — Вася Лапшин, тунеядец
  — Наш корреспондент — Николай Уваров, бригадир сварщиков
  — Шинель — Акакий Акакиевич Башмачкин
  — Мост перейти нельзя — Стэнли, официант
  — Осторожно, бабушка! — Иван Ильич, библиотекарь
  — Балтийское небо — старший лейтенант Кабанков, комиссар эскадрильи
  — Русский сувенир — эпизод
  — Воскресение — сумасшедший
  — Путешествие в апрель — виноторговец
  — Сон в руку (новелла в киноальманахе «Большой фитиль») — взяткодатель
  — Пропало лето — покупатель в соломенной шляпе на рынке
  — Сотрудник ЧК — священник
  — Улица Ньютона, дом 1 — рыболов-браконьер
  — Я шагаю по Москве — «загипнотизированный» прохожий
  — Непридуманная история — парень на брусьях
  — Вызываем огонь на себя — Терех, полицай
  — Женитьба Бальзаминова — Лукьян Лукьяныч Чебаков, военный
  — Звонят, откройте дверь — Павел Васильевич Колпаков, трубач
  — Здравствуй, это я! — Олег Пономарёв, физик
  — Айболит-66 — Бармалей / Автор
  — Душечка — Иван Петрович Кукин, театральный антрепренёр
  — Андрей Рублёв — скоморох
  — Бегущая по волнам — капитан Гез
  — Комиссар — Ефим Магазаник
  — Капа (короткометражный) — фронтовик Иван
  — Мёртвый сезон — Иван Павлович Савушкин, актёр
  — Служили два товарища — Иван Карякин, красноармеец
  — Адам и Хева — старик-шубурумец
  — Жди меня, Анна — друг Миня
  — Последняя реликвия — монах Иоганнес
  — Сюжет для небольшого рассказа — Михаил Павлович Чехов
  — Внимание, черепаха! — бабушка Вовы Диденко
  — Дикий капитан — адмирал
  — Ехали в трамвае Ильф и Петров — Иван Самойлович Федоренко
  — Корона Российской империи, или Снова неуловимые — лысый «император»
  — Проверка на дорогах — Иван Егорович Локотков, командир партизанского отряда
  — Телеграмма — поющий новосёл
  — Меченый атом — Пчёлкин, проводник
  — Принц и нищий — сэр Вильям, церемониймейстер
  — Петерс — Терехов, начальник московской милиции
  — Сойти на берег — Коклов
  — Большая перемена — Александр Трофимович Петрыкин, напарник Ляпишева
  — Докер — Агапов
  — Исполняющий обязанности — маляр
  — Капитан (короткометражный) — дядя Харитон, капитан дальнего плавания
  — Автомобиль, скрипка и собака Клякса — Дирижёр / Леонид Ломакин, нерадивый шофёр / Марья Фёдоровна, глухонемая старушка с кошками
  — О загадках смеха и… (научно-популярный) — ведущий
  — На ясный огонь — генерал Дубасов
  — Приключения Буратино — Кот Базилио
  — Деревня Утка — Шишок
  — Дни хирурга Мишкина — Иван
  — 12 стульев — отец Фёдор
  — Обыкновенная Арктика — Андрей Миронович, доктор полярной станции
  — Подранки — Владимир Громов
  — Рудин — Африкан Семёныч Пигасов
  — Хождение по мукам — Кузьма Кузьмич, расстрига
  — Нос — Платон Кузьмич Ковалёв, коллежский асессор / Нос Ковалёва / Иван Яковлевич, цирюльник / мужик с обозом лошадей
  — По семейным обстоятельствам — логопед
  — Про Красную Шапочку — Охотник
  — Юлия Вревская — маркитант Брофт
  — Вредная работа (новелла в киноальманахе «По улице комод водили» — участковый врач
  — Пока безумствует мечта — Панкратьев
  — Жил-был настройщик — Иван Иванович, настройщик
  — Пена — Полудушкин
  — Поговори на моём языке (короткометражный) — Эдик
  — Приключения Али-Бабы и 40 разбойников — главарь разбойников Абу-Хасан / правитель Гюльабада
  — Мнимый больной — лекарь Диафуарус
  — Из жизни отдыхающих — Виктор Лисюткин, аккордеонист
  — Амнистия — Иван Петрович Кичкайло, профсоюзный руководитель
  — Вакансия — Аристарх Владимирович Вышневский
  — Душа — Альберт Леонидович Гроб, администратор певицы
  — Золотое руно — дядя Миша, сапожник
  — Куда исчез Фоменко? — Манечкин, начальник цеха
  — Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна — Мефф Поттер
  — Свадебный подарок — Яша, биолог
  — Чучело — дирижёр военного оркестра
  — Герой её романа — Марио Джузеппе Фаворито
  — Искренне Ваш — Геннадий Сергеевич Постников, режиссёр
  — Эй, на линкоре! (новелла в киноальманахе «Мостик») — Семён Лукич Коновалов, больной
  — Реквием по филею (новелла в киноальманахе «В поисках выхода»)
  — Начни сначала — Зуев, музыкальный критик
  — Подсудимый — адвокат
  — Соучастие в убийстве — Фрэнк Филдс, комиссар полиции
  — Этика водителя (короткометражный) — человек за рулём
  — Письма мёртвого человека — профессор Ларсен
  — Чегемский детектив — милиционер
  — Чичерин — Габриэле Д’Аннунцио
  — Оно — Пётр Петрович Фердыщенко
  — Сын клоуна
  — Вне
  — Арбитр — Владимир Иванович
  — Серые волки — Никита Сергеевич Хрущёв
  — Я — Иван, ты — Абрам — Нахман, отец Мордхе
  — Золотое дно — Солёненький, маргинал
  — Русский паровоз — Джон Сильвер, «американский» бизнесмен
  — Ширли-мырли — покупатель бриллианта
  — Ночь жёлтого быка — пожилой киномеханик (последняя роль в кино)

Роли в киножурнале «Фитиль»
  — Умелая защита (фильм № 30) — Панков, адвокат
  — На троих (фильм № 32) — интеллигент-собутыльник
  — Булочка с маком (фильм № 35) — клиент ресторана
  — Самый храбрый (фильм № 119) — человек в очереди
  — Начнём новую жизнь (фильм № 150) — Василий Шагин, многоженец / его отец

Режиссёр кино 
  — Встаёт утро (киноспектакль) по заказу ВЛКСМ
  — Семь нянек
  — Пропало лето (совм. с Н. В. Орловым)
  — Фитиль (фильм № 35 «Булочка с маком»)
  — Айболит-66
  — Внимание, черепаха!
  — Телеграмма
  — Автомобиль, скрипка и собака Клякса
  — Нос
  — Свадебный подарок (совм. с Р. П. Эсадзе, А. С. Игишевым)
  — Чучело
  — Я сюда больше никогда не вернусь (короткометражный) по заказу ЮНЕСКО для альманаха «Как дети?» (, )
  — Портрет неизвестного солдата (документальный фильм, не окончен)

Сценарист 
  — Айболит-66 (совм. с В. Н. Коростылёвым)
  — Нос
  — Жил-был настройщик (совм. с В. М. Алениковым)
  — Свадебный подарок (совм. с В. В. Гераскиным)
  — Чучело (совм. с В. К. Железниковым)
  — Я сюда больше никогда не вернусь (короткометражный)
  — Портрет неизвестного солдата (не окончен)

Автор 
  Иллюстрации Дениса Гордеева

Художественный руководитель 
  — Додумался, поздравляю!

Телеспектакли 
  — Эгмонт — Фансен
  — Записки Пиквикского клуба — слуга Иов Троттер
  — Мегрэ и человек на скамейке — клоун Фред — вор по кличке «Акробат»

Озвучивание фильмов 
  — Пропало лето — рабочий на мосту (роль Якова Ленца)
  — Айболит-66 — Бармалей (вокал)
  — На два часа раньше — голос за кадром
  — Спорт, спорт, спорт — дядя Володя, массажист (роль Георгия Светлани)
  — Гойя, или Тяжкий путь познания
  — Анна Павлова — Гатти-Кассаза (роль Мартина Скорсезе)
  — Затоваренная бочкотара — текст за кадром

Озвучивание мультфильмов 
  — Песня о Соколе — Уж
  — Мук-скороход — спортивный комментатор
  — Лоскутик и Облако — Барбацуца
  — Ростик и Кеша — читает текст
  — Стальное колечко — читает текст
  — Пиф-паф, ой-ой-ой! — охотник / автор оперы / лидер ВИА
  — Балаган
  — Малиновое варенье (из серии мультфильмов «Сказки Дональда Биссета») — читает текст
  — Волчок — читает текст
  — Слонёнок заболел — Кот
  — Приключения пингвинёнка Лоло —  Тото, папа Лоло
  — Счастливый Григорий — пёс Гриша

Озвучивание аудиоспектаклей 
  — Невероятные приключения Буратино и его друзей — Кот Базилио

Участие в фильмах 
 1973 — Приглашаются на главную роль… (документальный)
 1985 — Прощай, старый цирк (документальный)
 1994 — Ёлка для взрослых, или Бенефис Ролана Быкова (телефильм)
 1996 — Портрет неизвестного солдата (не окончен)
 1996 — Николай Гринько (из цикла телепрограмм канала ОРТ «Чтобы помнили») (документальный)
 1997 — Микаэла Дроздовская (из цикла телепрограмм канала ОРТ «Чтобы помнили») (документальный)
 1997 — Фрунзик Мкртчян (из цикла телепрограмм канала ОРТ «Чтобы помнили») (документальный)
 1998 — Искренне ваш, Георгий Вицин… (документальный)

Архивные кадры 
 1988 — Геннадий Гладков (документальный)
 1998 — Ролан Быков (из цикла телепрограмм канала ОРТ «Чтобы помнили») (документальный)
 2003 — Нонна Мордюкова. Я вспоминаю… (документальный)
 2004 — Его знали только в лицо. Трагедия комика (документальный)
 2004 — Неистовый Ролан (из документального цикла «Острова»)
 2004 — Легенды Мирового Кино (из цикла телевизионных художественно-постановочных программ телеканала «Культура») (документальный)
 2005 — Ролан Быков (из цикла передач телеканала ДТВ «Как уходили кумиры») (документальный)
 2005 — Фрунзик Мкртчян. История одиночества (документальный)
 2007 — Ролан Быков. Жизнь Бармалея (документальный)
 2011 — Ролан Быков: Я вас, дураков, не брошу! (документальный)
 2014 — Ролан Быков. Вот такой я человек! (документальный)
 2018 — Алексей Баталов. «Шинель». (из документального цикла «Библейский сюжет» телеканала «Культура»)

Звания и награды 

 Заслуженный артист РСФСР (05.03.1973)
 Народный артист РСФСР (18.06.1987)
 Народный артист СССР (05.07.1990)
 Государственная премия СССР (1986, за фильм «Чучело»)
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1987, за роль Профессора в фильме «Письма мёртвого человека»)
 Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства (12.01.1999, посмертно)
 Премия Московского комсомола (1967 — за создание фильмов для детей и юношества)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (11.11.1994) — за большие заслуги перед народом, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением дружбы и сотрудничества между народами
 Медаль «За трудовую доблесть» (1967)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Благодарность Президента Российской Федерации (11.07.1996) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году
 МКФ в Москве (1971, Главный приз по разделу детских фильмов, фильм «Внимание, черепаха!»)
 МКФ фильмов для детей и юношества в Хихоне (1971, Главный приз «Золотое весло», фильм «Внимание, черепаха!»)
 ВКФ в Кишинёве (1975, Приз за лучшую режиссёрскую работу, фильм «Автомобиль, скрипка и собака Клякса»)
 МКФ фильмов для молодёжи в Лаоне (1986, Главный приз, фильм «Чучело»)
 Всеевропейский КФ детского и юношеского кино в Виши (1987, Главный приз, фильм «Чучело»)
 Премия «Ника» за лучшую мужскую роль (1988, фильм «Комиссар»)
 Золотая медаль имени Л. Н. Толстого (Международная ассоциация детских фондов, 1994)
 Соучредитель Академии дураков (1992, вместе с В. Полуниным).
 Почётный профессор МГУ (1998).

Примечания

Литература 

 Левшина И. С. Ролан Быков. — М.: Искусство, 1973. — 144 с. — (Мастера советского кино).
 Львовский М. Его секрет [: Ролан Быков] // Мой любимый актёр: Писатели, режиссёры, публицисты об актёрах кино [: сб.] / Сост. Л. И. Касьянова. М.: Искусство, 1988. С.107—126.
 ''Львовский М. Человек, которому верят (Кинематограф Ролана Быкова). М., 1990. Стр. 112.

См. также 
 Медная бабушка

Ссылки 
 Статья Яна Левченко к юбилею Ролана Быкова
 Ролан Быков, биография в изложении Ф. Раззакова
 Телемост Москва-Бостон. «Ядерный век. Культура и бомба» (1986)
 «Любви все возрасты…» — Р. Быков (РТР, 2014)

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Персоналии:Московский ТЮЗ
Персоналии:Театр «Балтийский дом»
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Студенческий театр МГУ
Лауреаты премии Президента Российской Федерации
Лауреаты премии «Ника»
Народные депутаты СССР от всесоюзных обществ и фондов
Члены Союза кинематографистов СССР
Режиссёры детского кино
Академики РАО
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Общественные деятели России
Общественные деятели СССР
Умершие от рака лёгкого
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства